Personalidades
Sunny (artista)
Sunny (cão), da família Obama
Nissan Sunny, gama de automóveis da Nissan

Música
Sunny (canção), gravada por Cher

Cinema e TV
 Sunny (filme de 1930), comédia musical estadunidense
 Sunny (filme de 1941), comédia musical estadunidense
 Sunny (filme de 1984), produção indiana
 Nim-eun-meon-go-sae, musical sul-coreano distribuído internacionalmente como "Sunny"
 Sunny (filme de 2011), comédia sul-coreana
 Sunny entre Estrelas, série norte-americana (nome original )

Locais
Sunny Isles Beach, localidade da Flórida
Sunny Side, localidade no estado norte-americano da Geórgia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos